Резня:

 Резня — жестокое кровопролитие.
 Резня — река в Доминике.

Фильмы 
 «Резня» — канадский фильм 2002 года, режиссёр Джозеф Д. Кларк.
 «Резня» — норвежский фильм 2008 года, режиссёр Патрик Сюверсен.
 «Резня», или «Ярость» — немецкий фильма 2009 года, режиссёр Уве Болл.
 «Резня» — европейский фильм 2011 года, режиссёр Роман Полански.